Terespol peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Terespol, ville du powiat de Biała Podlaska
 Terespol, commune (gmina) du powiat de Biała Podlaska, dans la voïvodie de Lublin

dans  la voïvodie de Grande-Pologne
 Terespol, village